Edna kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Edna (Kansas)
Edna (Texas)
Verder:
Edna (Bijbel), een persoon in de Bijbel

Zie ook
 eDNA of E-DNA, een van de structuren van DNA